Fouzi Al-Shehri (15 de maio de 1980) é um futebolista profissional saudita, defensor, milita no Al-Ahli.

Carreira 
Mohsin Harthi fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 2002

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol